Клан О'Каллаган (ірл. — Clan Ó Ceallacháin, O'Callaghan, Callaghan) — О'Келлахайн, Каллаґан — ірландський клан.

Клан О'Каллаган з Манстера 
Давня назва клану О Келлахайн (ірл. — Ó Ceallacháin) означає «онуки (нащадки) Келлахана» (ірл. — Ceallachán) — одного з королів давнього ірландського королівства Манстер (Муму), що належав до клану Еогнахта (ірл. — Eóganachta) і правив у 935–954 роках. Давнє ірландське ім'я Келлах (ірл. — Cellach) перекладається як «яскравоголовий». У королівстві Манстер основною септою клану О'Каллаган була септа лордів Кінел Аода (ірл. — Cineál Aodha), що володіли землями в південному Корку. Ці землі знаходились на захід від земель Малллоу (ірл. — Mallow) вздовж долини річки Чорної Вода (англ. — Blackwater, ірл. — Uisce Dubh). У XVII столітті під час громадянської війни на Британських островах, під час походу Кромвеля в Ірландію і жорстокого подавлення ірландського повстання у клану О'Каллаган відібрали землю і вигнали з прабатьківщини. У клану загалом відібрали 24 000 акрів землі (97 км²). Клан переселився в землі Східної Клер. У 1994 році Дон Хуан О'Каллаган Тортоса був визнаний генеалогічним Управлінням кланів Ірландії нащадком по чоловічій лінії вождів клану О'Каллаган.

Землі клану О'Каллаган біля Маллоу, конфісковані в власника Доноу О'Каллаган (ірл. — Donough O'Callaghan) після поразки ірландського повстання у 1641 році, потрапили в руки родини Лонгфільд (англ. — Longfield) або Лонгвіль (англ. — Longueville), яка побудувала на цій землі замок з 20 кімнатами. За іронією долі 500 акрів (2 км²) цієї давньої землі клану О'Каллаган повернулися у власність клану, коли у ХХ столітті Лонгвіль-хаус був куплений нащадком Доноу О'Каллагана. Тепер це розкішний готель, що належить Вільяму О'Каллагану.

До клану О'Каллаган також належали віконти та барони Лісмор (ірл. — Lismore). Віконти Лісмор з Шанбаллі (ірл. — Lismore Shanbally) мали титул пера Ірландії. Цей титул був створений у 1806 році для Корнеліуса О'Каллагана (ірл. — Cornelius O'Callaghan) — ІІ барона Лісмора, лорда-лейтенанта графства Тіпперері. У 1838 році барон Лісмор збудував замок Шанбаллі в графстві Тіпперері. Звання пера Об'єднаного Королівства автоматично забезпечувало йому та його нащадкам місце в палаті лордів Великої Британії. Другий віконт був також лордом-лейтенантом графства Тіпперері. Ці титули і звання зникли разом зі смертю останнього барона Лісмор у 1898 року.

Барони Лісмсор (з 1785 року) 
 Корнеліус О'Каллаган (ірл. — Cornelius O'Callaghan) — І барон Лісмор (1741–1797).
 Корнеліус О'Каллаган (ірл. — Cornelius O'Callaghan) — ІІ барон Лісмор (1775–1857) (присвоєно титул віконт Лісмор у 1806 році)

Віконти Лісмор 
 Корнеліус О'Каллаган (ірл. — Cornelius O'Callaghan) — І віконт Лісмор (1775–1857)
 Джордж Понсонбі О'Каллаган (ірл. — George Ponsonby O'Callaghan) — ІІ віконт Лісмор (1815–1898)

Клан О'Каллаган з Орієл (Айргіалли) 
Інші септи клану О'Келлахайн жили в графствах Міт, Арма, Лаут, Монаган. Вони носили перекручені на англійський лад прізвища Каллаган (ірл. — Callaghan), Келаган (ірл. — Kelaghan), Кілаган (ірл. — Keelaghan), Келахан (ірл. — Kealahan) та їм подібні. У графстві Міт, де людей з клану О'Каллаган було особливо багато, вони жили в приходах Келлс, Трім, Ахбой. Це люди з прізвищами Каллахан (ірл. — Callahan), Каллаган (ірл. — Callaghan) та О'Каллаган (ірл. — O'Callaghan). У графстві Західний Міт люди клану носили прізвища Келлаган (ірл. — Kellaghan) та Келлекган (ірл. — Kelleghan). У графстві Монаган це були люди з прізвищем Кілан (ірл. — Keelan).

Клан О'Каллаган згадується в «Літописі Чотирьох Майстрів» як лорди Ві Бресайл (ірл. — Uí Breasail), що панували на південних берегах озера Лох-Ней. Серед них були пріори та церковні наставники графства Арма у ХІ столітті.

Видатні та відомі люди клану О'Каллаган 
 Ерні Каллаган (ірл. — Ernie Callaghan) (1907–1972) — нагороджений її Величністю королевою за службу Короні.
 Теббі Каллаган (ірл. — Tabby Callaghan) (нар. 1981) — ірландський гітарист, співак, автор пісень.
 Баррі О'Каллаган (ірл. — Barry O'Callaghan) — генеральний директор і контролюючий акціонер «Рівердіп».
 Білл О'Каллаган (ірл. — Bill O'Callaghan) (1868–1946) — ірландський гравець в традиційну ірландську гру в кулі.
 Біллі О'Каллаган (ірл. — Billy O'Callaghan (нар. 1974) — ірландський письменник, новеліст.
 Кон О'Каллаган (ірл. — Con O'Callaghan) (нар. 1908) — перший ірландський олімпійський чемпіон, десятиборець, брат доктора Пата О'Каллагана.
 Христофер Каллаган (ірл. — Christopher Callaghan) — республіканський кандидат від штату Нью-Йорк.
 Данієл Дж. Каллаган (ірл. — Daniel J. Callaghan) (1890–1942) — адмірал флоту США.
 Давид О'Каллаган (ірл. — David O'Callaghan) (нар. 1983) — футболіст.
 Давид О'Каллаган (ірл. — David O'Callaghan) (нар. 1987) — ірландський футболіст.
 Деніс О'Каллаган (ірл. — Denis O'Callaghan) (нар. 1949) — австралійський керівник футболу.
 Деррі О'Каллаган (ірл. — Derry O' Callaghan) — диктор радіо, вів передачі «Стара Ірландія», «Корк».
 Доннха О'Каллаган (ірл. — Donncha O'Callaghan) (нар. 1979) — ірландський регбіст.
 Едмунд Баллі О'Каллаган (ірл. — Edmund Bailey O'Callaghan) (1797–1880) — доктор, журналіст, лідер патріотичного руху ірландців.
 Фред Каллаган (ірл. — Fred Callaghan) (нар. 1944) — футболіст.
 Сер Джордж Каллаган (ірл. — Sir George Callaghan) (1852–1920) — адмірал флоту.
 Джорджина Каллаган (ірл. — Georgina Callaghan) — британська музика.
 Гай Каллаган (ірл. — Guy Callaghan) (нар. 1970) — новозеландський плавець в стилі батерфляй.
 Джеймс Каллаган (ірл. — James Callaghan) (1912–2005) — прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (1976–1979).
 Джон О'Каллаган (ірл. — John O'Callaghan) (1850–1899) — американський солдат, нагороджений медаллю Честі.
 Джон О'Каллаган (ірл. — John O'Callaghan) — ірландський музика.
 Джон О'Каллаган (ірл. — John O'Callaghan) — співак з штату Мен.
 Хосе О'Каллаган Мартінес (ісп. — José O'Callaghan Martínez) (1922–2001) — іспанський священик, єзуїт.
 Джосеф Т. О'Каллаган (ірл. — Joseph T. O'Callahan) (1905–1964) — капітан флоту США, єзуїтський священик, нагороджений Медаллю Честі.
 Лін Каллаган (ірл. — Leanne Callaghan) (нар. 1972) — британський альпініст.
 Мері О'Каллаган (ірл. — Mary O'Callaghan) — судовий виконавець.
 Міріам О'Каллаган (ірл. — Miriam O'Callaghan) (нар. 1960) — журналіст.
 Морлі Каллаган (ірл. — Morley Callaghan) (1903–1990) — канадський письменник, новеліст. Радіо та ТВ журналіст.
 Патрік Каллаган (ірл. — Patrick Callaghan) (1879–1959) — шотландський футболіст.
 Шон О'Каллаган (ірл. — Seán O'Callaghan) (нар. 1954) — з Треллі, графство Керрі, командир ІРА.
 Шейла Каллаган (ірл. — Sheila Callaghan) (нар. 1973) — американська письменниця, драматург.
 Стів Каллаган (ірл. — Steve Callaghan) — письменник, сценарист серіалів.
 Стюарт Каллаган (ірл. — Stuart Callaghan) (нар. 1976) — шотландський футболіст.
 Тереза О'Каллаган (ірл. — Therése O'Callaghan) — капітан спортивної збірної.
 Вільям М Каллаган (ірл. — William M. Callaghan) (1897–1991) — адмірал флоту США, перший командир військового корабля «Міссурі».

Джерела 
 Wells, John C. (2008), Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.), Longman, p. 557, ISBN 9781405881180
 Longueville House
 Edward McLysaght: Irish Families, Their Names, Arms and Origins
 Annála Rioghachta Éireann: Annals of the Kingdom of Ireland
 Bugge, Alexander (ed. and tr.), Caithreim Cellachain Caisil: The Victorious Career of Cellachan of Cashel Christiania: J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri. 1905.
 Curley, Walter J.P., Vanishing Kingdoms: The Irish Chiefs and their Families. Dublin: Lilliput Press. 2004.
 O'Hart, John, Irish Pedigrees. Dublin. 5th edition, 1892.
 O'Donoghue Seamus, Cellachan.
 
Клани Ірландії